Oláh Gyula
 Oláh Gyula (1836–1917) orvos, országgyűlési képviselő
 Oláh Gyula (1880–?) énekes-színész
 Oláh Gyula (1931–1983) matematikus

hasonló nevűek
 Beczássy-Oláh Gyula (1937–2014) okleveles épületgépész-mérnök, okleveles távfűtő- és távhőellátó szakmérnök, 1994-től a Magyar Mérnöki Kamara tagja